Моренгейм:

 Моренгейм — баронский род, происходящий из Австрии.
 Моренгейм, Артур Павлович (1824—1906) — российский дипломат, действительный тайный советник.
 Моренгейм, Павел Осипович (1785—1832) — был русским поверенным в делах в Мадриде, потом послом в Константинополе.
 Моренгейм, Иосиф (1759—1797) — придворный врач (окулист и акушер), практиковавший в Санкт-Петербурге.